Pihtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pihtisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Pihtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Pihtisaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pihtisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar